Öhninger oder Oehninger ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Öhninger (* um 1646; † 1716), deutscher Franziskaner und Orgelbauer
 Jakob Oehninger (1871–1954), Schweizer Agrarökonom und Politiker (BGB)
 Remo Oehninger (* 1988), Schweizer Eishockeyspieler